Sofia di Baviera (1105-1145) – duchessa consorte di Zähringen e margravina consorte di Stiria
Sofia di Baviera (1376-1425) – moglie di Venceslao di Lussemburgo
Sofia di Baviera (1805-1872) – moglie di Francesco Carlo d'Asburgo-Lorena, madre di Francesco Giuseppe
Sofia Carlotta di Baviera (1847-1897) – moglie di Ferdinando d'Orléans
Maria Sofia di Baviera (1841-1925) – moglie di Francesco II delle Due Sicilie
Sofia di Baviera (1967) – principessa ereditaria del Liechtenstein